Eugen von Brockhausen ist der Name folgender Personen:

* Eugen von Brockhausen der Ältere (1811–1869), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker
 Eugen von Brockhausen der Jüngere (1857–1922), deutscher Verwaltungsjurist und Politiker (DNVP), MdR